Maipú steht für:

 Departamento Maipú (Chaco), ein Departamento in der Provinz Chaco, Argentinien
 Departamento Maipú (Mendoza), ein Departamento in der Provinz Mendoza, Argentinien
 Partido Maipú, Partido der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Maipú (Buenos Aires), Distrikthauptstadt des gleichnamigen Partidos
 Maipú (Mendoza), Distrikthauptstadt des Departamento Maipú, Argentinien 
 Maipú (Chile), Stadt in Chile
 Maipú (Schiff, 1880), Schiff der argentinischen Marine
 Maipú (Schiff, 1951), argentinisches Passagierschiff, 1951 in der Nordsee nach Kollision gesunken

Siehe auch:
 Schlacht von Maipú
 Maipo (Begriffsklärung)